Граевский — термин из Польши. Известные примеры:

 Граевский, Виктор — израильский журналист. Настоящая фамилия — Шпильман
 Граевский повят — район в Польше